Fëa i Hröa – w legendarium Tolkiena to terminy odpowiadające odpowiednio „duszy” (lub „duchowi”) i „ciału”. Były one nieodzowne dla istnienia.

Pisownia i wymowa 
Obydwa pojęcia wymawia się jako „fea” i „hroa”, gdyż „ë” i „ö” służą jedynie do zasygnalizowania, iż samogłoski niepowinny być ze sobą łączone (jak to jest np. w angielskich słowach „sea” lub „load”). W liczbie mnogiej są to formy fëar i hröar.

Funkcjonowanie 
Zgodnie z legendarium Tolkiena „Dzieci Iluvatara” - a więc elfowie i ludzie - składają się z dwóch sfer: cielesnej (hröa) stworzonej z materii Ardy oraz ze sfery duchowej (fëa). Według elfów, fëa jest bezsilna bez hröa i podobnie hröa umiera bez fëa. Ponieważ elfowie posiadali znacznie większą kontrolę nad swoją fëa niż śmiertelni ludzie, Melkorowi, starającemu się pozyskać jak najwięcej zwolenników i sług (poprzez zatrucie fëa), trudniej było zwieść i ujarzmić elfów niż ludzi.

Quendi 

Pomimo że zarówno elfowie jak i ludzie w Ardzie zostali obdarzeni obydwoma składnikami istnienia, to nie były one identyczne. Elfowie posiadali w pewnym stopniu nieśmiertelne hröar. Natomiast poprzez swoje fëar byli związani ze światem i nie mogli go opuścić, stąd też nie mogli umrzeć ze starości ani z powodu chorób. Mimo to, elfowie mogli utracić swoje hröar w wyniku walki (mogli odnieść śmiertelne rany) lub na skutek utraty woli życia (którego powodem mógł być np. spowodowany jakimś wydarzeniem wielki smutek). Śmierć elfa powodowała opuszczenie przez fëa swego hröa, które umierało. Fëa z kolei trafiała do Sal Mandosa (Sal Oczekiwań) leżących w Valinorze w Amanie, gdzie była oceniania. Jednakże wraz ze śmiercią, wolna wola elfa mogła odmówić stawienia się fëa przed Mandosem. Fëa elfa, która stawiła się przed Władcą Dusz, mogła za jego zezwoleniem ponownie zaistnieć w identycznym (ale nie tym samym) hröa, które opuściła po śmierci. We wcześniejszych wersjach legendarium, fëa mogła także ponownie wrócić do świata poprzez nowe narodziny dziecka. Sama fëa mogła także pozostać w Salach Mandosa lub - jeżeli podczas życia elf dokonał on wielu złych uczynków (m.in. tak ukarano Noldorów, którzy uczestniczyli w Bratobójstwie w Alqualondë, był to tzw. Klątwa Mandosa lub Fatum Noldorów) - wyrokiem Mandosa odmawiano jej możliwości odrodzenia w hröa. Najjaskrawszym przykładem zastosowania tej kary był Fëanor, który był winny tzw. bratobójstwa w Alqualondë, a w trakcie wojny o Beleriand poległ w Bitwie pod Gwiazdami na początku Pierwszej Ery.

Jedynym znanym elfem, który powrócił po swojej śmierci do Śródziemia był Glorfindel z plemienia Noldorów. Żył on w Pierwszej Erze i wraz z innymi zbuntowanymi Noldorami udał się z Amanu na wschód. Nie brał udziału w tzw. Bratobójstwie w Alqualondë, ale wraz z innymi pobratymcami dotarł do Śródziemia. Znacznie później poległ w walce z Balrogiem po upadku Gondolinu (511 rok Pierwszej Ery). Jego powrót po śmierci nastąpił ok. 1600 roku Drugiej Ery, a w Trzeciej, Glorfindel walczył z Upiorami Pierścienia na brodzie Bruinen, chroniąc Froda. Inni elfowie, po przywróceniu ich w nowych hröar, nie byli skorzy do podróży do Śródziemia i osiadali w błogosławionym Valinorze.

Atani 

Ludzka fëa posiadała nieco odmienną naturę od elfickiej. Nie była ona nierozerwalnie związana ze światem Ardy. Po śmierci ludzkiego hröa, fëa co prawda także wędrowała do Sal Mandosa, ale po krótkim tam pobycie, opuszczała Ardę na wieczność. Wyjątkiem wśród wszystkich Atanich był Beren, który po śmierci powrócił do życia dzięki wstawiennictwu jego ukochanej Lúthien. Początkowo, ludzie z własnej wolnej woli mogli odejść ze świata, był to tzw. Dar Eru. Jednakże później, pod zgubnym wpływem Melkora, ludzie zaczęli obawiać się śmierci i drżeć przed, wcześniej przyjmowanym z radością, Darem. W późniejszych czasach jedynie Númenorejczycy podczas ich dni chwały byli wolni od trwogi zesłanej na ludzi przez Melkora. Ostatnim znanym przedstawicielem Atanich, który był wolny od strachu zesłanego przez Melkora był Aragorn II.

W związku z powyższymi różnicami, przyjęto że losy elfów i ludzi są odmienne. Czynnikiem decydującym była tu fëa a nie hröa, które było tylko jej nośnikiem. W przypadku pół-elfów każdy musiał dokonać własnego wyboru: czy zwiąże się z fëa elfów czy też wybierze drugą naturę fëa i będzie kroczył drogą ludzi. W całej znanej historii Śródziemia znane są tylko dwa przypadki, wyboru ludzkiego losu. Pierwszym była pół-elfka i pół-majarka Lúthien-Tinúviel, która wybłagała u Valarów powrót Berena po jego śmierci, w zamian za co dobrowolnie zrzekła się swojej nieśmiertelności. Po ich odejściu, fëar obojga opuściły Ardę. Drugim i ostatnim przypadkiem była prawnuczka Lúthien - Arwena, córka Elronda, która wybrała związek ze śmiertelnym Aragornem. Nieco innym przypadkiem był los śmiertelnika Tuora, który na starość (ok. 543 r. Pierwszej Ery) udał się zbudowanym przez siebie statkiem Eärrámë wraz ze swoją ukochaną Idril do Amanu. Choć jego los pozostaje nie do końca znany, przyjmuje się, że jako jedynemu śmiertelnikowi pozwolono mu na odmienienie swej „fëa” i dzięki temu zaliczono (przynajmniej czasowo) w poczet Elfów Wysokiego Rodu - Eldarów. Być może decydującym czynnikiem w tym przypadku była pomoc jaką w młodości Tuor okazał elfom z Gondolinu. Podczas upadku królestwa Tuor bowiem poprowadził ocalałych do Przystani Sirionu.

Inne rasy i istoty 
Poza Dziećmi Iluvatara, w Śródziemiu także inne istoty otrzymały dar fëa. Po „adopcji” stworzonych przez Aulëgo Naugrimów, także oni otrzymali od Iluvatara swoje fëar. Brak jednak bliższych informacji o naturze krasnoludzkich fëar. Spośród pozostałych ras i gatunków zamieszkujących Śródziemie, obdarzeni swoimi fëar byli także entowie (stworzeni przez Eru na prośbę Yavanny) oraz prawdopodobnie Wielkie Orły i wilczarz Huan ze sfory należącej do Oromëgo.

Bibliografia 
 Tolkien J.R.R., Historia Śródziemia, t. X Morgoth’s Ring, New York 1993, ss. 334, 339, 341, 361-366, 400.
 Tegoż, Historia Środziemia, t. XII The Peoples of Middle-earth, New York 1996, ss. 377-382.

Śródziemie
Fikcyjne religie